Лейков — фамилия топоним.

Фамилия 
 Лейков, Андрей Леонардович (1904—1967) — гвардии майор, танкист, Герой Советского Союза (19.03.1944).
 Лейков, Николай Григорьевич (1878—1909) — инженер-механик флота, участник Русско-японской войны, Георгиевский кавалер, подполковник Корпуса инженер-механиков флота.

Топоним 
 Лейков — село в Великобагачанском районе Полтавской области Украины.